

Белсем-Лейк — місто, штат Вісконсин
 Белсем-Лейк — селище, штат Вісконсин